Голлан (, ) — венгерская и английская фамилия:

 Голлан, Александр (род. 1933) — французский художник и график венгерского происхождения.
 Голлан, Брэди (род. 1965) — канадский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Голлан, Джон (1911—1977) — британский коммунистический деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании.

См. также 
 Голан